Ludwigsorden bezeichnet mehrere von europäischen Staaten verliehene Verdienstorden:

 in Frankreich den Ordre royal et militaire de Saint-Louis, verliehen 1693–1791 und 1814–1830
 im Großherzogtum Hessen der Großherzoglich Hessische Ludwigsorden, verliehen von 1807 bis 1918
 im Königreich Bayern eine Dienstauszeichnung, verliehen 1827–1918, siehe Ludwigsorden (Bayern)
 der Verdienstorden des Heiligen Ludwig der Herzöge von Parma